Broktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Broktjärnen (Idre socken, Dalarna, 687655-135807), sjö i Älvdalens kommun,  (3,86 ha)
Broktjärnen (Idre socken, Dalarna, 688918-135233), sjö i Älvdalens kommun,  (4,08 ha)
Broktjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Broktjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Broktjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (33,1 ha)
Broktjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (7,41 ha)
Broktjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (10,7 ha)
Broktjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Väster-Broktjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (3,98 ha)
Öster-Broktjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (2,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn